

Nom principal 
  (~1515–1585), dramaturge portugais
 Jorge Ferreira da Costa Ortiga (1944-), religieux portugais
 Jorge Ferreira (1966-), footballeur portugais

  (1982-), footballeur portugais

 Jorge Viterbo Ferreira (1994-), joueur d'échecs portugais

Ayant un surnom 
 Jorge Ferreira da Silva dit Palhinha (1967-), footballeur brésilien
 Ricardo Jorge Ferreira Pinto da Silva dit Ricardo (1980-), footballeur cap-verdienne et portugais.

Source de la traduction